Бургуэн-Жальё () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер. Входит в состав кантона Бургуэн-Жальё. Округ коммуны — Ла-Тур-дю-Пен.

Код INSEE коммуны — 38053. Население коммуны на 2007 год составляло 23759 человек. Населённый пункт находится на высоте от 210 до 382 метров над уровнем моря. Муниципалитет расположен на расстоянии около 430 км юго-восточнее Парижа, 39 км юго-восточнее Лиона, 60 км северо-западнее Гренобля. Мэр коммуны — Венсан Шрики, мандат действует на протяжении 2014—2020 гг.

Динамика населения (INSEE):

Города-побратимы 
  Рехау (), Германия
  Бергиш-Гладбах (), Германия
  Конселиче (), Италия
  Дунстабл (), Англия
  Лутон (), Англия
  Велзен (, Нидерланды
  Уцзян (), Китайская Народная Республика

Известные уроженцы и жители 
 Жюльен Боннер (род. 1978) — французский регбист.
 Стефан Гла (род. 1973) — французский регбист.
 Фредерик Дар (1921—2000) — французский писатель.
 Луи Шарль Каффарель (1829—1907) — французский генерал.
 Кевин Монне-Паке (род. 1988) — французский футболист.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.
 Официальный сайт СКБЖ.